Aclis pendata är en snäckart som beskrevs av Dall 1927. Aclis pendata ingår i släktet Aclis och familjen Aclididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pendata